Ingenuity – cortometraggio muto del 1912
 Ingenuity – album degli Ultravox del 1994
 Ingenuity – drone elicottero creato dalla NASA per la missione Mars 2020